Didi fait notamment référence à :

Personnalités 
 Valdir Pereira, dit Didi, footballeur international brésilien (1929-2001) ;
 Évelyne Didi, actrice française née en 1950 ;
 Cleidimar Magalhães Silva, surnommé Didi, footballeur brésilien né en 1982.

Culture 
 Didi, personnage des Aventures de Tintin et des romans de l'écrivain français Emmanuel Tugny ;
 Didi, chanson de Cheb Khaled de 1992.

Toponyme 
 Didi, îlot inhabité de l'atoll d'Ebon, dans les Îles Marshall ;
 Didi, localité de Guinée.